Chiesa di San Luca Evangelista – chiesa a Comelico Superiore
 Chiesa di San Luca Evangelista – chiesa a Milano
 Chiesa di San Luca Evangelista – chiesa a Roma
 Chiesa di San Luca Evangelista – chiesa a Padova